Osamu Sato (1960) – artista, fotografo e compositore giapponese
 Osamu Sato (1960) – pugile giapponese
 Osamu Sato (...) – judoka giapponese